Rindlisbacher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andre Rindlisbacher (* 1963), Schweizer Fußballspieler 
 Corinna Rindlisbacher  (* 1983), deutsche Schriftstellerin
 René Rindlisbacher (* 1963), Schweizer Moderator, Komiker und Kabarettist